Carl hace referencia a:
 Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), órgano competente de la Junta de Andalucía en materia laboral.
 Carl Bosch, químico e industrial alemán, premio Nobel de Química en 1931.
 Carl David Anderson, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1936.
 Carl Ferdinand Braun, físico alemán, premio Nobel de Física en 1909.
 Carl Friedrich Gauss, matemático alemán.
 Carl Friedrich Philipp von Martius, médico, botánico y explorador alemán.
 Carl Gustaf Mannerheim, militar, presidente de Finlandia (1944-1946).
 Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo.
 Carl Louis Ferdinand von Lindemann, matemático alemán.
 Carl Ludwig Blume, botánico alemán - holandés.
 Carl Ludwig Willdenow, botánico alemán.
 Carl Maria von Weber, compositor alemán de música clásica.
 Carl McCoy, músico inglés Fields of the Nephilim.
 Carl Menger, economista austriaco.
 Carl Orff, compositor alemán.
 Carl Peter Thunberg, explorador, naturalista, y botánico sueco.
 Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense.
 Carl Schuricht, director de orquesta alemán.
 Carl Sigismund Kunth, botánico alemán.
 Carl Spitteler, escritor suizo, premio Nobel de Literatura en 1919.
 Carl Wilhelm Siemens, ingeniero alemán.
 Richard August Carl Emil Erlenmeyer, químico alemán.
 Carl Carlson, personaje de Los Simpson.
 Carl Baptiste, jugador estadounidense de baloncesto.
 Carl Eduard Martin, destacado médico alemán que residió gran parte de su vida en Chile.
 Carl Emil Pettersson, marinero sueco que se convirtió en rey de la Isla de Tabar en Papúa Nueva Guinea.
 Carl Friedrich August Alexander Crüger, fue un entomólogo alemán que se especializó en la familia Lepidoptera.
 Carl Günther Ludovici, filósofo, lexicógrafo y economista alemán.
 Carl Suneson, golfista español.
 Carl, ayudante del Jefe de Perry en Phineas & Ferb.